Cyperoideae — підродина трав'янистих рослин родини осокові (Cyperaceae).

Триби 
 Abildgaardieae
 Bisboeckelereae
 Cariceae
 Cladieae
 Cryptangieae
 Cypereae
 Dulichieae
 Eleocharideae
 Fuireneae
 Rhynchosporeae
 Schoeneae
 Scirpeae
 Sclerieae
 Trilepideae

Опис 
Типово Cyperoideae в основному характеризується наявністю принаймні одної (іноді всіх) двостатевих квіток.

Галерея

Джерела 

 Germplasm Resources Information Network (GRIN)  

Осокові
Підродини рослин